Der Begriff Stromsee bezeichnet

 einen See, dessen Pegel durch Zu- und Abflüsse überwiegend gleich bleibt
 das Stromsee-Modell